Questa è l'elenco dei calciatori con almeno una presenza nella Nazionale di calcio della Lettonia.

Elenco

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Lettone